Teatr Wielki w Göteborgu
 Teatr Wielki we Lwowie
 Teatr Wielki w Łodzi
 Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
 Teatr Wielki w Warszawie

Zobacz też 
 Teatr Bolszoj zwany również „Teatrem Wielkim w Moskwie”